Enrico Faccini (1962) – autore di fumetti italiano
Luigi Faccini (1939) – regista italiano
Onesto Faccini (1828– post 1865) – patriota italiano
Paolo Alberto Faccini (1961) – ex calciatore italiano
Piers Faccini (1972) – musicista britannico
Pietro Faccini (1562?–1602) – pittore italiano